Ariarate VI foi um rei da Capadócia.

Biografia 
Ele era filho de Ariarate V e Laódice. Em , seu pai morreu lutando, aliado à República Romana, contra Aristônico, e o Reino da Capadócia recebeu como prêmio a Licaônia e a Cilícia.

Laódice governou em nome dos seis filhos, todos meninos, e temendo que, quando eles crescessem, tomassem dela a administração do reino, envenenou cinco deles. Ariarate VI foi salvo, ela foi morta pelo povo por esta crueldade, e Ariarate tornou-se rei.

Ariarate VI casou-se com Laódice, irmã de Mitrídates VI do Ponto. Ariarate VI foi assassinado por Górdio, assassino enviado por Mitrídates.

Ele teve dois filhos com Laódice:
 Ariarate, seu sucessor, assassinado pelas próprias mãos por Mitrídates.
 Ariarate, outro filho, escolhido como rei pelos capadócios após eles se revoltarem contra Mitrídates.

Árvore genealógica baseada no texto e nos artigos dos personagens citados:

Reis da Capadócia